How Great Thou Art è un prodotto musicale traducibile con "Quanto è grande la Tua Opera", ed ha un chiaro riferimento religioso.

How Great Thou Art – inno religioso tradotto da Stuart K. Hine dall'originale svedese O store Gud di Carl Gustav Boberg
How Great Thou Art – album di Elvis Presley del 1967
How Great Thou Art – album di Willie Nelson del 1997
 How Great Thou Art –  singolo di George Aaron del 2014